Sam Lesser
Len Lesser
Children of a Lesser God
Oskar Lesser
Rio Lesser Angereb
Rio Lesser Abay
Desambiguação